Vilanova eller Vilanòva kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villeneuve, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villeneuve, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-la-Rivière, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Vilanova i la Geltrú (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilanova de Segrià (ort), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar